Vacansoleil (bedrijf), een Nederlandse reisorganisatie
Vacansoleil-DCM, een Nederlandse wielerploeg
Vacansoleil Indoor Cup, een Nederlands zaalvoetbaltoernooi